Boosteroid — это платформа облачного гейминга, позволяющая запускать видеоигры непосредственно через браузер (Google Chrome, Opera, Safari, Edge и т.д.) Boosteroid предоставляет доступ к удаленным серверам, если мощностей устройства пользователя недостаточно для запуска определенного приложения. 

Boosteroid начал закрытое бета-тестирование летом 2019 года, а в октябре — открытое бета-тестирование. С момента выхода на рынок Boosteroid наладил отношения со многими технологическими компаниями. В сентябре 2020 года Huawei и Boosteroid закрепили сотрудничество подписанием меморандума. В декабре 2020 года Asus и Intel объявили о долговременном сотрудничестве с Boosteroid, которое включает поставки нового оборудования и программную оптимизацию.

В марте 2021 года компания Huawei заявила о том, что совместно с Boosteroid был разработан сервер с индивидуальными конфигурациями для улучшения внутренних процессов облачного гейминга. Создание такого сервера стало возможным благодаря неоднократным экспериментальным проверкам концепции.

Функции 
Устройство пользователя с предустановленным современным браузером должно быть стабильно подключено к сети Интернет с минимальной скоростью соединения в 15 Мбит/с, что позволяет разрешение игрового потока FullHD и 60 кадров/секунду.

Все необходимое программное обеспечение, в том числе игры, также находятся в облаке. Помимо уже существующего продукта, Boosteroid планирует разработать развлекательный контент следующего поколения, который будет совмещать в себе фильм и игру, позволяя пользователю управлять сюжетом.

Boosteroid позволяет пользователям запускать ресурсоемкие игры на маломощных устройствах, включая планшеты, смартфоны и Smart TV, в том числе компании Apple.

Сервис предоставляет услуги по подписке, однако игры для запуска в облаке необходимо покупать отдельно на платформах дистрибуции Steam, Origin, GOG и т.д.

Доступность 
Начиная с осени 2019 года, сервис официально доступен в Румынии. Летом 2020 года компания Boosteroid разместила новые сервера в Италии и Словакии, а в сентябре — в Великобритании, Испании и Франции (две точки присутствия). С ноября 2020 сервис Boosteroid покрывает территорию Европы. К концу 2021 года компания планирует покрыть Северную Америку. Также Boosteroid нацелен на Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия), Африку и Южную Америку. Азиатско-Тихоокеанский регион — лидер по росту рынка облачного гейминга на данный момент.

В августе 2021 года стало известно, что Boosteroid в сотрудничестве с Киевстар готовятся к запуску совместной облачной платформы под названием Starboost в Украине. Запуск серверов Boosteroid в Северной Америки намечен на последний квартал 2021 года.

Участие в мероприятиях 
 В ноябре 2019 Boosteroid был официально представлен на фестивале Bucharest Gaming Week.
 Представители Boosteroid, вместе с Huawei и Intel, приняли участие в вебинаре New-Gen Cooper Lake CPU Server 9 февраля 2021.

Примечания 

Программное обеспечение по алфавиту
Облачные игровые сервисы
Появились в 2019 году